Што́да — фамилия. Носители:
 Штода, Даниил Александрович (род. 1977) — российский оперный певец.
 Штода, Дмитрий Макарович (1919—2001) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Штода, Марина Владимировна (род. 1982) — российская актриса.